Selnica kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Selnica Podravska, ort, Koprivnica-Križevcis län, 
 Selnica (ort i Kroatien), Krapina-Zagorjes län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar